Петтифер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петтифер, Алекс (род. 1990) — английский актёр.
 Петтифер, Тигги (род. 1965 года) — няня, позже компаньонка, принца Уильяма, герцога Кембриджского и его брата принца Гарри Уэльского.